Ла-Сельв (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Рекиста. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12267.

Коммуна расположена приблизительно в 530 км к югу от Парижа, в 105 км северо-восточнее Тулузы, в 27 км к югу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 665 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 388 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 279 были экономически активными, 109 — неактивными (показатель активности — 71,9 %, в 1999 году было 70,7 %). Из 279 активных работали 268 человек (157 мужчин и 111 женщин), безработных было 11 (4 мужчины и 7 женщин). Среди 109 неактивных 32 человека были учениками или студентами, 57 — пенсионерами, 20 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон